Charles Pecqueur (1908-1991), mineur paysagiste et maire français ;
 Constantin Pecqueur  (1801-1887), économiste français ;
 Mario Pecqueur, acteur français
 Daniel Pecqueur (1948-), scénariste de bande dessinée ;
 Michel Pecqueur (1931-1995), haut fonctionnaire français ;
 Onésiphore Pecqueur (1792-1852), ingénieur mécanicien français ;
 Patrice Pecqueur (1969-), joueur français de water-polo.

 Place Constantin-Pecqueur et ancien square Constantin-Pecqueur à Paris.

Patronyme normand
Patronyme picard